Площа Богдана Хмельницького — площа в місті Кропивницький, Україна
 Площа Богдана Хмельницького — площа в місті Переяслав, Україна
 Площа Богдана Хмельницького — площа в місті Черкаси, Україна
 Площа Богдана Хмельницького — площа в місті Ужгород, Україна

Площі